Anthony LaPaglia – attore australiano
 Jonathan LaPaglia – attore australiano